Ким Мин Джэ:
 Ким Мин Джэ (род. 1983) — южнокорейский тяжелоатлет.
 Ким Мин Джэ (род. 1996) — южнокорейский футболист.